Okręty US Navy o nazwie USS  "Sims", pochodzącej od nazwiska admirała Williama S. Simsa:
 Pierwszy "Sims" (DD-409) służył w czasie II wojny światowej, został zatopiony przez Japończyków w 1942.
 Drugi "Sims" (DE-154) był niszczycielem eskortowym, który służył w latach 1943 -1946. Skreślony z listy okrętów w 1960.
 Trzeci "W. S. Sims" (DE-1059) (później FF-1059) był niszczycielem eskortowym (później fregatą), który służył w latach 1970 - 91.
 Czwarty "Admiral W. S. Sims" (AP-127) (później "General William O. Darby" oraz "X-510") był okrętem transportowym, który wszedł do służby w 1945. Ostatecznie skreślony z listy floty w 1993.

Sims